Аллсвенскан 1987 — 63-й сезон від часу створення вищого дивізіону (у 1924 році). У чемпіонаті брали участь 12 клубів. Сезон 1987 року розпочався 12 квітня й завершився 4 жовтня.

Чемпіоном Швеції став клуб ІФК Гетеборг.

Підсумкова таблиця

Результати матчів

Плей-оф

Півфінали 
 Естерс ІФ — Мальме ФФ 1:2, 1:2
 ІФК Гетеборг — ІФК Норрчепінг 3:0, 2:2

Фінал 
 ІФК Гетеборг — Мальме ФФ 1:0, 1:2

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Сезони 1924-1997 

Чемпіонат Швеції з футболу
Швеція
1987 у шведському спорті